João Paulo Lopes de Meira Hergesel (Sorocaba, 25 de julho de 1992) é um escritor brasileiro de literatura infantojuvenil. É doutorando em Comunicação na Universidade Anhembi Morumbi (UAM), mestre em Comunicação e Cultura e licenciado em Letras pela Universidade de Sorocaba (Uniso).

Vencedor dos prêmios SESC-DF Monteiro Lobato de Contos Infantis (edição 2012), Ganymedes José de Literatura infantil (União Brasileira dos Escritores, no Rio de Janeiro), Cancioneiro Poético (Instituto Piaget, em Portugal), e Mapa Cultural Paulista (Secretaria de Cultura, em São Paulo).

Hergesel foi finalista do Prêmio Barco a Vapor ao lado de Alexandre Boide ("Capitão Mimo"), Vanessa Vascouto ("A árvore e a Nãna"), Marco Túlio Costa (Marte declara paz"), Gael Rodrigues ("A menina que engoliu um céu estrelado"), Andréa Pelagagi ("Som de azul"), Elias Araújo ("Diário de brother") e Camila Tardelli da Silva ("Mensagens para Moiara"). Em 17 de julho de 2018, foi anunciado que ele conquistou a edição do Prêmio em 2018.

Publicações 
 20 Contar (e-book, Editora Virtual Libri, 2008)
 Anilina, Ziguezague e Désirée (Editora Patuá, 2011)
 Estilística cibernética (Editora Penalux, 2013)
 Um gato caolho do rabo comprido (e-book, Jogo de Palavras, 2013)
 Um perfume chamado Dri (Editora Dubolsinho, 2014)
 11 de março (Editora Penalux, 2015)
 Estilística aplicada à websérie (Novas Edições Acadêmicas, 2015)
 Aproveita, Julieta! (Editora Costelas Felinas, 2015)

Escritores do estado de São Paulo
Autores de literatura infantojuvenil do Brasil
Naturais de Sorocaba
Alunos da Universidade Anhembi Morumbi